Натуральне число 1049
 1049 рік до нашої ери
 1049 рік нашої ери